Влади́мир Рома́нов:
 Романов, Владимир А. (род. 1943) — советский футболист.
 
 Романов, Владимир Васильевич (1943—1989) — советский удмуртский поэт, переводчик, педагог.
 Романов, Владимир Гаврилович (род. 1938) — советский и российский специалист в области математической физики.
 
 Романов, Владимир Кириллович (1917—1992) — Великий Князь.
 Романов, Владимир Константинович (1892—1964) — русский и советский спортсмен (лёгкая атлетика, теннис, футбол и др.).
 
 
 
 Романов, Владимир Филиппович (1924—1972) — Герой Советского Союза.